Riachiensi – abitanti di Riachinho (Minas Gerais)
Riachiensi – abitanti di Riachinho (Tocantins)